Magic Mike steht für:

 Magic Mike (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2012
 Magic Mike XXL, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015 (Fortsetzung des Films Magic Mike aus dem Jahr 2012)
 DJ Magic Mike (Michael Hampton; * 1974), US-amerikanischer Musikproduzent